La Copa de la UEFA 1976-77 se disputó entre septiembre de 1976 y mayo de 1977, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final se disputó a doble partido el 4 y el 18 de mayo de 1977 y enfrentó al Athletic Club y a la Juventus. El conjunto piamontés se alzó con la victoria por la regla del gol del visitante después de un empate a dos goles en el marcador global.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Juventus Football Club